Den Namen Drauz tragen mehrere Personen und Institutionen:

Personen:
 Richard Drauz (1894–1946), ehemaliger NSDAP-Kreisleiter von Heilbronn
 Helga Drauz-Oertel, geb. Helga Drauz (* 1967), deutsche Weinkönigin 1986/87

Unternehmen:
 Drauz-Werke, ehemaliges Karosseriebauunternehmen aus Heilbronn

Siehe auch:
 Drautz
 Trautz